Partit Comunista d'El Salvador (del seu nom en castellà Partido Comunista Salvadoreño), partit polític històric d'El Salvador
 Partit Comunista del Sudan, partit polític del Sudan
 Partit Socialcristià (Suïssa) (del seu nom en francès Parti Chrétien-Social), partit polític de Suïssa
 Partit Comunista Suís, partit polític històric de Suïssa
 Partit Comunista de Sardenya, partit polític històric de Sardenya
 Partit Cristià Social, partit polític històric d'Itàlia
 Partit Comunista de San Marino (del seu nom en italià Partito Comunista Sammarinese), partit polític històric de San Marino
 Servei de Comunicació Personal (del seu nom en anglès Personal Communications Service), servei de telefonia mòbil 2G als Estats Units
 Síndrome precordial (del seu nom en anglès Precordial Catch Syndrome), dolor toràcic no greu
 Poder calorífic superior, poder calorífic mesurat sobre el total del procés de combustió
 PCs també s'utilitza com a abreviatura plural d'ordinador personal (del seu nom en anglès Personal Computer)
 pcs també s'utilitza com a abreviatura plural del parsec, unitat de longitud usada en astronomia